Impetigo — американская рок-группа из штата Иллинойс. Группа играла в жанрах хардкор, грайндкор, горграйнд и дэт-метал. Группа стала одной из первых использовать клипы из фильмов и других средств массовой информации как заставки для своих песен.

В 2003 году лейбл Razorback Records издал трибьют-альбом Wizards Of Gore, на котором песни Impetigo исполнили  известные грайндкор-группы, например Blood Duster, Mortician, Machetazo, Impaled, Haemorrhage, Exhumed, Cock and Ball Torture, Lymphatic Phlegm, Last Days of Humanity, Gore Beyond Necropsy, Lord Gore, и другие.
Стиль группы менялся в течение времени, в последнее время преобладал дэт-метал.

В 1993 году группа прекратила регулярную деятельность, в 2007 году собралась вновь для одного реюнион-концерта.

Участники группы 
 Стево Доббинс — вокал, бас.
 Марк Савикис — гитара.
 Дан Малин — барабаны.
 Скотти Бросс— гитара.

Дискография 
Студийные альбомы
 Ultimo Mondo Cannibale (1990)
 Horror of the Zombies (1992)

Мини-альбомы
 Buio Omega (1991)
 Faceless (1991)

Концертные альбомы
 Live Total Zombie Gore Holocaust (2008)
 Defiling the Stage (2010, DVD)

Сборники
 Giallo/Antefatto (2000)
 From the Bloody Past (2003)
 Legacy of Gore (Giallo / All We Need Is Cheez) (2013)

Сплиты
 Antefatto (1991, совместно с Blood)
 Flesheating Fiends (1993, совместно с Teratogenic)
 Primitives (1999, совместно с Transgressor)
 Late Night Necrophiliac Fun (2000, совместно с Ingrowing)
 Impetigo / Noise Nihilist (2018, совместно с Noise Nihilist)

Демо
 All We Need Is Cheez (1987)
 Giallo (1989)
 1990 Promo Tape (1990)

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Razorback Records

Дэт-метал-группы США
Грайндкор-группы США
Хардкор-группы США
Музыкальные коллективы из Иллинойса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году
Квартеты